Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Барбара Шетт.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, перемігши у фіналі Мартіну Хінгіс з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М Серна
| RD1-score03-1=77
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=1
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= МДж Фернандес
| RD1-score04-1=61
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= О Лиховцева
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= К Габшудова
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С Тестю
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= П Шнідер
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= М Лучич-Бароні
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=0
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Кетцер
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Вільямс
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= І Горрочатегі
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= А Суґіяма
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ш Граф
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Л Девенпорт
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=78
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= МДж Фернандес
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= К Габшудова
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= П Шнідер
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= В Вільямс
| RD2-score05-1=77
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= А Кетцер
| RD2-score06-1=65
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Вільямс
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=5
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Ш Граф
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=7

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Л Девенпорт
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=7
| RD3-team02= П Шнідер
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= В Вільямс
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3=4
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Ш Граф
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Л Девенпорт
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=6
| RD4-team02= Ш Граф
| RD4-score02-1=2
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3= 
}}

 Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= К Мартінес
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= Р Макквіллан
| RD1-score02-1=0
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Б Шетт
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=77
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А Моресмо
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=61
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Губер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= Т Панова
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Д Ван Рост
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2= 
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= І Спирля
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=r
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= А Курнікова
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Фаріна
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=5

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Н Звєрєва
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= А Молік
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= К Мартінес
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=67
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Б Шетт
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=79
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А Губер
| RD2-score03-1='''6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Sydney International 1999 Draw 

Sydney International
Sydney International 1999